Vimeiro ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Vimeiro (Alcobaça)
 Vimeiro (Lourinhã)

Sonstiges:
 Vimeiro (Spiel)